Sveti Vid ist ein in Dalmatien und auch in Slowenien häufiger Name für Orte und Berge. Er bedeutet Sankt Vitus bzw. Sankt Veit (vgl. Vid).

In den Jahrhunderten nach der Ansiedlung der Kroaten im 7. Jahrhundert und den Kämpfen gegen die Franken wurden zahlreiche Siedlungen unter diesem Namen gegründet, auch auf den vorgelagerten Inseln.

Orte dieses Namens sind zum Beispiel:
 Bei Rijeka (auf Deutsch veraltet Sankt Veit am Flaum) die Siedlung Reka Svetog Vida aus dem 7.–8. Jahrhundert bzw. aus dem 13. Jahrhundert  eine neue Stadt mit Toren, Türmen, Straßen, Handel
 Auf der Insel Pag der höchste Gipfel Sveti Vid ()
 Auf Krk die Ortschaft Sveti Vid Dobrinjski (1 km östlich von Dobrinj) mit einer frühromanischen Kirche, eine Stiftung des berühmten Dragoslav von 1100, sowie ein Ortsteil von Malinska
 Die Vidova Gora auf Brač, mit 778 m die höchste Erhebung in der Adria
 Sveti Vid in der Gemeinde Cerknica (Slowenien)
 Sveti Vid in der Gemeinde Vuzenica (Slowenien)

Siehe auch 
 Veitskirche, zu den Kirchen des Namens

Dalmatien
Siedlungsname
Geographie (Kroatien)
Veit (Heiliger)